Лукштас () — гидроним Литвы:
 Лукштас — одно из крупнейших озёр Литвы, располагается в Тельшяйском районе;
 Лукштас — озеро в Зарасайском районе;
 Лукштас — озеро в Молетском районе.